Сезон 2019 года чемпионата мира по ралли — 47-й сезон чемпионата мира, проводимого под эгидой ФИА. Календарь сезона состоял из тринадцати этапов, стартовал 24 января в Монако и завершился 27 октября в Испании. По первоначальному календарю в сезоне должно было состояться четырнадцать этапов и он должен был завершиться в Австралии, но из-за лесных пожаров последний этап был отменен. 

Пилоты имели право участвовать в соревнованиях на автомобилях, соответствующих требованиям World Rally Car и Group R. Однако только производители, автомобили которых были подготовлены согласно регламенту 2017 года, набирали очки в зачёт производителей. Категориями поддержки выступили WRC-2, WRC-2 Pro и на отдельных этапах чемпионат мира среди юниоров. 

Чемпионом мира впервые стал эстонец Отт Тянак, прервав 15-летнюю серию титулов французских пилотов. Тянак уже в прошлом сезоне, выступая за быстрейшую на тот момент команду Toyota, был лидером по большинству статистических показателей. Но где-то ему не хватило стабильности, где-то подвела техника. На этот раз эстонец смог к своей несомненной скорости добавить стабильности и это принесло плоды. Но ближе к окончанию сезона, уже выиграв титул в личном зачёте, Тянак заявил, что покидает команду Toyota Gazoo Racing WRT и переходит в Hyundai.  

Вторым в чемпионате уже в четвертый раз в карьере и третий подряд стал бельгиец Тьерри Невилль. В 2019 году он выступал несколько более стабильно, чем в предыдущий сезон, но этого не хватило, чтобы опередить Тянака и Toyota. Тем не менее он смог на последнем этапе сезона опередить в чемпионате шестикратного чемпиона Себастьена Ожье, который выступал в тот год за Citroën. Француз начал сезон с двух побед в трёх первых гонках и с шести подиумов в семи гонках, но в дальнейшем столкнулся с той же проблемой, что и в M-Sport в прошлом году: команда проиграла конкурентам в скорости обновления машины. Несмотря на то, что контракт с командой был заключен на два года, Себастьен после проигранной концовки сезона объявил о прекращении сотрудничества и перешел на освободившееся место в команде Toyota Gazoo Racing WRT. 

Себастьен Лёб после многолетнего сотрудничества с  Citroën неожиданно для многих стал пилотом  Hyundai и принял участие в шести этапах, один раз поднявшись на подиум. Также выступающий за корейского производителя Дани Сордо спустя шесть лет после своей первой победы вновь сумел подняться на верхнюю ступеньку пьедестала на Ралли Сардинии. А для финна Яри-Матти Латвалы 2019 год стал последним полноценным сезоном в карьере. 

В зачёте производителей впервые победителем стала команда Hyundai Shell Mobis WRT, опередившая Toyota Gazoo Racing на 18 баллов. Citroën Total WRT после прихода Себастьена Ожье несколько улучшила положение в турнирной таблице и поднялась на третье место, не неудачное окончание сезона и тот факт, что команда смогла выставить только два автомобиля, не позволили бороться за победу в зачёте. После того, как Ожье решил прекратить сотрудничество с командой, Citroën заявила об уходе из чемпионата мира.

Календарь сезона
После возвращения в чемпионат мира Ралли Турции в 2018 году ФИА объявила о намерении расширить календарь до четырнадцати этапов в 2019 году. Среди наиболее вероятных кандидатов числились Чили, Япония и Новая Зеландия. Также планировали присоединиться к мировому первенству в течение пяти лет Кения, Хорватия, Эстония и Канада. В итоге в октябре 2018 года было объявлено, что четырнадцатым этапом станет Ралли Чили. А Ралли Японии и Ралли Сафари (Кения)  должны будут войти в расписание на 2020 год.

Но также как и в 2016 году, когда запланированный четырнадцатый этап в Китае в итоге был отменен из-за наводнения, на этот раз не состоялось Ралли Австралии по причине обширных лесных пожаров.

Команды и пилоты

Переходы пилотов 

 В 2019 году Citroën выставлял только две машины на этап. И в отличие от нескольких прошлых сезонов не было постоянной ротации пилотов и оба их гонщика участвовали во всех этапах. Главным событием трансферного окна стал переход Себастьена Ожье из M-Sport в Citroën, в котором француз начинал свою карьеру в чемпионате мира. Одними из основных причин такого решения стали недостаточная заводская поддержка Ford и финансовые трудности команды Малкольма Уилсона, которой дорого дались два года борьбы за чемпионский титул. Напарником шестикратного чемпиона стал финн Эсапекка Лаппи, проведший два предыдущих сезона в команде Toyota Gazoo Racing. Крейг Брин покинул команду и не смог найти постоянного места, но выступал на трёх этапах за Hyundai. Мадс Остберг остался с французским производителем, но только в категории WRC-2. 

 В Toyota не было значительных перемен в составе пилотов по сравнению с прошлым годом. На место Лаппи был приглашен уволенный в середине прошлого сезона из Citroën британец Крис Мик. Таким образом, произошла ротация этих гонщиков между командами. Кроме того, Крис Мик прекратил многолетнее сотрудничество с Полом Нейглом и его новым штурманом стал Себастьян Маршалл, ранее работавший с Хейденом Пэддоном.  Нейгл же стал партнером своего соотечественника Крейга Брина. На Ралли Швеции команда выставила четвертую машину и посадила за руль Маркуса Гронхольма, который не участвовал в чемпионате с 2010 года.
 В команде Hyundai только Тьерри Невилль участвовал во всех тринадцати этапах. Андреас Миккельсен также проехал практически весь сезон, за исключением трёх гонок. А вот Дани Сордо делил третью машину с девятикратным чемпионом Себастьеном Лёбом, который пришёл в команду после многолетнего сотрудничества с Citroën. Также в Hyundai произошла замена руководителя: Андреа Адамо заменил Мишеля Нандана. 
 Сменился руководитель и в M-Sport. Основатель команды Малкольм Уилсон решил сосредоточиться на работе с финансовыми операциями, а на его место был назначен Ричард Милленер. В 2018 году команда потеряла своего талантливого воспитанника Отта Тянака, который не захотел стать вторым номером при Себастьене Ожье. А через год ушел и француз. После этого M-Sport несколько раз заявляли о желании вернуть Тянака в родную команду, но договоренности достичь не удалось. Тогда пришлось сделать ставку на молодых пилотов Элфина Эванса и Теему Сунинена, которые выступили и в прошлом году. Также были привлечены из WRC-2 швед Понтус Тидеманд и британец Гас Гринсмит, которые выступили на третьей машине на отдельных этапах. Новозеландец Хейден Пэддон был заявлен на Ралли Австралии, но из-за пожаров это соревнование не состоялось.

Изменения в правилах 
С 2019 года в чемпионате мира по ралли также была введена система постоянных номеров для гонщиков, которую ранее уже внедрили в Формуле-1, DTM, MotoGP и других сериях. Исключением является только действующий чемпион мира, выступающий под первым номером.

Максимальная общая дистанция спецучастков на этапе была сокращена с 500 до 350-ти километров.

Ход чемпионата

Этапы и призеры 

Примечания
† — Дистанция ралли была сокращена из-за отмены некоторых спецучастков.

Личный зачёт 

Примечание:

 1 2 3 4 5 — позиция на Power Stage, по итогам которого начисляются бонусные очки (5 — за 1-е место, 4 — за 2-е, 3 — за 3-е и т.д.).

Зачёт производителей

Достижения и статистика
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

Выигранные Power Stage

Достижения и статистика (команды)
Победы и подиумы в сезоне

Спецучастки

Выигранные Power Stage

Расположение пилотов по ходу сезона

Примечания

Ссылки 
 www.wrc.com официальный сайт чемпионата мира по ралли
 Статистика сезона на ewrc-results.com

2019 год в автоспорте
Чемпионаты мира в 2019 году
Сезоны WRC